Majestad puede referirse a:
Majestad, tratamiento de respeto que se da a la monarquía.
Maiestas Domini o Cristo en Majestad, tema iconográfico.
Majestad (crucifijo), en la escultura románica catalana.
Pórtico de la Majestad
Maestá o Virgen en Majestad, tema iconográfico.